Jardin du Roi peut faire référence à l'un des éléments suivants :

 le Jardin royal des plantes médicinales est le jardin des plantes de Paris ; du temps de l'Ancien Régime on se référait aussi à lui comme « le Jardin du Roy » ;
 le jardin du Roi (Versailles), bosquet du domaine de Versailles ;
 le jardin de l'État, à la Réunion, autrefois appelé aussi « le Jardin du Roy » ;
 le jardin du Roi (Bruxelles), parc public bruxellois.